Pátina puede referirse a: 

 Pátina, elemento que regula y responde por la conservación del conmutador en las máquinas eléctricas;
 Pátina, la capa de sales de cobre que se genera sobre la superficie de los objetos de este metal tras el proceso de su corrosión espontánea.
 Pátina, el tono sentado y suave que da el tiempo a las pinturas al óleo y a otros objetos antiguos.
 Pátina, revista que edita la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid.